Sixième continent peut désigner : 
 Le Sixième Continent (), film américano-britannique de Kevin Connor sorti en 1975. 
 les vortex de déchets, notamment le vortex de déchets du Pacifique nord, également appelé « septième continent » ;
 Le Sixième Continent, pièce de Daniel Pennac créée en 2012 et faisant référence au précédent ;
 Sixième Continent, chanson de Nolwenn Leroy sortie en 2013 et faisant référence au précédent ;
Le Septième Continent, film de Michael Haneke sorti en 1989, qui fait référence à l'Australie.